Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Antonio Muñoz e Manuel Orantes 6-7, 7-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (Campioni)

 Wojciech Fibak /  Jan Kodeš (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1977